Henry Scott, 3. książę Buccleuch
 Henry Douglas-Scott-Montagu, 1. baron Montagu of Beaulieu